Джеймс Файнс (; примерно 1390/1395, Херстмонсо, Сассекс, Королевство Англия — 4 июля 1450, Лондон, Королевство Англия) — английский аристократ, 1-й барон Сэй и Сил с 1447 года. Участвовал в Столетней войне, в 1449—1450 годах занимал должность лорда-казначея. Стал объектом народной ненависти как коррупционер, предполагаемый виновник установления высоких налогов, военных поражений на континенте и гибели герцога Хамфри Глостерского. Был убит во время восстания Джека Кэда. Является персонажем исторической хроники Уильяма Шекспира «Генрих VI, часть 2».

Биография 
Джеймс Файнс принадлежал к старинному рыцарскому роду из Булонне, представители которого обосновались в Англии при Вильгельме Завоевателе, а в последующие века владели землями в Сассексе и ещё четырёх графствах. Джеймс был вторым сыном сэра Уильяма Файнса и его жены Элизабет Батесфорд, а через бабку по отцу происходил от баронов Сэев. Он родился в поместье Херстмонсо примерно в 1390 или 1395 году, в 1402 году потерял отца. Старший брат, сэр Роджер, вероятно, уступил Джеймсу два поместья в Оксфордшире. С юных лет Файнс воевал на континенте под командованием короля Генриха V: он сражался при Азенкуре в 1415 году, участвовал в завоевании Нормандии, в 1419 году стал губернатором города Арк. В качестве награды за службу Джеймс получил сеньорию Корт-ле-Конт в Нижней Нормандии и ряд других владений (1419).

В течение 1420-х годов Файнс обосновался в Кенте. К 1430 году он уже владел своей главной резиденцией, поместьем Хевер близ Тонбриджа, и состоял при королевском дворе (вероятно, ему помогли получить выгодное место брат и сэр Уильям Робессарт, сослуживец времён нормандской кампании). Джеймс сопровождал Генриха VI в Париж на коронацию (1430), с 1440 года он получал в качестве сквайра тела короля ежегодную пенсию в сто фунтов. 

С 1433 года Файнс заседал в судебных комиссиях Кента. Он представлял это графство во всех парламентах с 1439 года, занимал должности верховного шерифа Кента (1436), Суррея и Сассекса (1438), констебля Дуврского замка и Тауэра и смотрителя Пяти портов (1447—1450), лорда-казначея Англии (1449—1450). В 1444 году Файнс был посвящён в рыцари, в 1445 году стал камергером королевы Маргариты Анжуйской. Он много лет был в особой милости у королевской четы, получая поместья, должности, денежные пожалованья. К 1446 году сэр Джеймс получил четыре поместья в Кенте, два в Уорикшире, по одному в Сассексе и Саррее, а также право управлять рядом замков; с 1443 года он держал в пожизненном владении часть земель архиепископа Кентерберийского, с 1446 года управлял землями графов Уорик в Кенте и Сассексе и занимал должность шерифа Вустершира, которая по традиции принадлежала Уорикам. Файнс сыграл определённую роль в основании Итонского колледжа и Королевского колледжа в Кембридже (1441).

24 февраля 1447 года Файнсу был пожалован титул барона Сэя и Сила как внуку Джоан, сестры 3-го барона Сэя. Джон Клинтон, происходивший от старшей сестры Джоан по имени Идонея, отказался в пользу сэра Джеймса от притязаний на этот титул, но были и другие потенциальные претенденты с более весомыми правами — например, Роджер Файнс; по-видимому, с этим связан необычный для Англии двойной характер титула (Сил — название одного из поместий Джеймса). К концу 1440-х годов барон стал крупнейшим землевладельцем Кента и одним из видных представителей придворной «партии». Он пользовался большим влиянием на государственные дела. При этом народ ненавидел и Файнса, и его союзника Уильяма де ла Поля, 1-го герцога Саффолка (некоторое время самого могущественного человека в королевстве). Оба считались коррупционерами (по-видимому, вполне заслуженно), инициаторами введения разорительных налогов, виновниками военных неудач на континенте и соучастниками убийства герцога Хамфри Глостерского — дяди короля, умершего при неясных обстоятельствах в 1447 году. Историки отмечают, что для Файнса смерть герцога и в самом деле была очень выгодна.

Саффолк в начале 1450 года был смещён со всех постов и убит. Парламент, собравшийся в Лестере, потребовал от Генриха VI наказать тех, кто годом ранее сдал французам Анжу и Мэн; тот, выполняя это требование, уволил Файнса с поста лорда-казначея, но не отправил его в тюрьму. Вскоре в Кенте некто Джек Кэд поднял восстание, направленное против злоупотреблений королевских советников (в том числе Файнса, которого повстанцы называли «великим вымогателем и предателем»). Только когда группа лордов пригрозила, что присоединится к Кэду, Генрих VI приказал отправить бывшего лорда-казначея в Тауэр. Вскоре Кэд занял Лондон. По его требованию комендант Тауэра Томас Скейлз выдал Файнса, того привели в ратушу и приговорили к смерти за измену; требования барона передать его дело в суд лордов остались без внимания. Файнса немедленно обезглавили (4 июля 1450 года). Его голое тело, привязанное к хвосту лошади, проволокли до Саутуарка, там повесили и четвертовали. Голову барона и голову его зятя Уильяма Кроумера, казнённого в тот же день, насадили на копья и пронесли по улицам Лондона. Время от времени их сближали так, чтобы казалось, будто они целуются. Через неделю останки сэра Джеймса собрали и похоронили в церкви ГрейФрайерс; известно, что позже группа военных, вернувшихся из Нормандии, сорвала с могилы герб.

Семья 
Джеймс Файнс был женат дважды. Первой его женой стала Джоан, женщина неизвестного происхождения, родившая сына Уильяма, 2-го барона Сэя и Сила (погиб в битве при Барнете в 1471 году), и дочь Элизабет (умерла в 1475 году), жену 1) Уильяма Кроумера, 2) Александра Идена и 3) сэра Лоуренса Рейнсфорда. После смерти Джоан барон женился на Эммелине Кроумер, сестре своего зятя. В этом браке родились ещё две дочери.

Память 
Джеймс Файнс стал второстепенным персонажем исторической хроники Уильяма Шекспира «Генрих VI, часть 2». Здесь Джек Кэд обвиняет приведённого к нему лорда Сея в том, что он «завёл школы», начал печатать книги и построил бумажную фабрику. Возможно, эта сцена связана с участием сэра Джеймса в основании двух коледжей, но слова о книгопечатании в любом случае анахронистичны. Тем не менее благодаря Шекспиру появились представления о 1-м бароне Сэе и Силе как покровителе и мученике науки. В частности, историк Эдуард Гиббон с гордостью пишет о том, что Джеймс Файнс — его предок.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 

Бароны Сэй и Сил
Главные шерифы Суссекса
Главные шерифы Кента
Главные шерифы Суррея
Члены парламента Англии (до 1707)
Участники битвы при Азенкуре
Лорды-смотрители Пяти портов
Файнсы